Japtan kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Japtan (ö i Marshallöarna), Enewetak, 
 Ananij, ö, Enewetak, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar